Pap Gyula
 Pap Gyula (1850 körül–1895) újságíró, tanár
 Pap Gyula (1899–1983) festő, grafikus
 Pap Gyula (1942) tájfutó, geológus
 Pap Gyula (1954–2019) matematikus, az MTA doktora
 Pap Gyula (1979) Junior Prima díjas matematikus
 Pap Gyula (1991) sakkozó

Papp Gyula
 Papp Gyula (1888–1954) geodéta
 Papp Gyula (1892–1939) lakatos, a KMP alapító tagja
 Papp Gyula (1897–1926) filmoperatőr
 Papp Gyula (1937) orvos, kardiológus, farmakológus, egyetemi tanár
 Papp Gyula (1951) zenész (Mini, Skorpió, Dinamit)

hasonló nevűek
 Nógrádi Pap Gyula (1843–1931) ügyvéd, író, költő, etnográfus

Jegyzetek